Ваша — название населённых пунктов.

 Ваша — деревня в Шацком районе Рязанской области России.
 Ваша — селение в Исмаиллинском районе Азербайджана.